Николај Романович Романов (; 26. септембар 1922 — 15. септембар 2014) био је најстарији потомак руске династије Романов, чукунунук Николаја I Павловича.

Породица и детињство 
Рођен је близу француског града Антиб. Био је најстарији син Романа Петровича (1896—1978),  који је син Петра Николајевича и Милице Николајевне. Николај је имао млађег брата Димитрија Романовича. Одрастао је у Француској. Течно је говорио руски и француски језик. Године 1936. његова породица се преселила у Италију. Он је тежио да постане поморски официр.

Брак и деца 
Дана 31. децембра 1951. године оженио се са Светом дела Герардеском (рођена 1930) у Фиренци.
Са њом је имао три ћерке:
 Наталија Николајевна Романова (рођена 1952)
 Јелисавета Николајевна Романова (рођена 1956)
 Татјана Николајевна Романова (рођена 1961)

Умро је 15. септембра 2014. у 91. години живота.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1922.
Умрли 2014.
Удружење чланова рода Романових